Га́нзбург (Ганзбурґ) — прізвище німецького походження. У західноєвропейських мовах пишеться як Hansburg, Hanzburg, Gansburg, Ganzburg, Gansbourg, Ganzbourg, Gainsbourg, Gainzbourg.

 Ганзбург Григорій Ізраїлевич ( 1954) — український музикознавець, педагог, музичний критик.
 Ганзбург Ізраїль Григорович (1923—1995) — український тромбоніст, педагог.
 Генсбур Серж (, 1928—1991) — французький актор, композитор, шансоньє, художник, сценарист, письменник.
 Генсбур Шарлотта (, 1971) франко-британська акторка та співачка.

Німецькі прізвища